Hoeyang kan syfta på:

Geografi

Nordkorea 

 Hoeyang (ort i Nordkorea), Kangwŏn-do, 
 Hoeryŏng-si, kommun, Hambuk, 

Robotskapade Nordkoreaförgreningar